Jméno a příjmení Josef Hodek má více nositelů:

 Josef Hodek starší (1856–1927) – český pedagog, malíř a politik, poslanec zemského sněmu, otec Jos. Hodka mladšího
 Josef Hodek mladší (1888–1973) – český malíř, syn Jos. Hodka staršího